Дженкс () — фамилия.
 Дженкс, Джереми Уиппли (1856—1929) — американский экономист.
 Дженкс, Кара (род. 1976) — южноафриканский модельер.
 Дженкс, Уильям (1927—2007) — американский биохимик.
 Дженкс, Чарльз (1939—2019) — американский архитектор.

См. также 
 Дженкинс